Марія Коритцева і Тетяна Пучек були чинними чемпіонками, але цього разу Коритцева вирішила не брати участі.
Пучек грала в парі з Ольгою Говорцовою, і вони виграли титул, перемігши у фіналі пару Кіміко Дате і Сунь Тяньтянь з рахунком 3-6, 6-2, [10-8].

Сіяні пари 

  Анабель Медіна Гаррігес /  Аранча Парра Сантонха (1-ше коло)
  Чжань Юнжань /  Катарина Среботнік (1-ше коло)
  Пен Шуай /  Сюй Іфань (чвертьфінал)
  Акгуль Аманмурадова /  Моріта Аюмі (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2009
Guangzhou International Women's Open, парний розряд